La communauté de communes des Quatre Rivières désigne plusieurs intercommunalités françaises :
 la communauté de communes des Quatre Rivières dans la Haute-Saône ;
 la communauté de communes des Quatre Rivières dans la Haute-Savoie ;
 la communauté de communes des Quatre Rivières dans la Seine-Maritime.

Homonymie de toponyme